«Покемон: Лига Индиго» () — первый сезон аниме «Покемон». В Японии он выходил под названием . Он повествует о путешествии тренера покемонов Эша Кетчума и его друзей — Мисти, мастера водных покемонов и Брока, покемоновода, на Плато Индиго. Продюсером является Масамицу Хидака. Впервые сезон был показан на канале TV Tokyo. В России был показан по ОРТ.

Информация 
Эшу Кетчуму, главному герою аниме-сериала, исполнилось десять лет, и теперь он может начать путешествие как тренер покемонов. В день выдачи покемонов Эш проспал звонок будильника и упустил свой шанс получить одного из стартовых покемонов Канто: Чармандера, Бульбазавра или Сквиртла. Однако профессор Оук дал ему последнего покемона в его лаборатории, Пикачу. Сначала Пикачу с Эшем не ладили, но со временем Эш завоевал доверие Пикачу, и они стали лучшими друзьями. По пути к Эшу присоединяются Мисти, лидер стадиона города Церулин, которая любит водных покемонов и следует за Эшем в надежде получить с него деньги за велосипед, уничтоженный Пикачу, и Брок, лидер стадиона города Пьютер, который хочет стать лучшим покемоноводом. Эш ловит покемонов, и со временем все они становятся его друзьями и помощниками в путешествии. Соперниками Эша становятся трио из Команды R — Джесси, Джеймс и Мяут, а также Гари Оук, внук профессора Оука, соперничающий с Эшем ещё с детства и также ставший тренером покемонов. После того, как Эш получил значки всех восьми стадионов Канто, он вступает в Лигу покемонов на Плато Индиго, и становится одним из 16 лучших тренеров в ней, проиграв своему новому другу Ричи.

Список серий

001—020

021—040

041—060

061—082

Примечания

Ссылки на источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Покемона»
 Официальный раздел, посвящённый аниме-сериалу, на сайте телеканала TV Tokyo 

Аниме «Покемон»
Покемон: Лига Индиго